Рафаел Лусио има више значења:

 Општина Рафаел Лусио (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Рафаел Лусио (Рафаел Лусио, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику